Óscar Javier Morales (n. 1975) — futebolista uruguaio
Óscar Andrés Morales (n. 1986) — futebolista hondurenho

Desambiguações de antropônimos